Алексей Мокроусов:
 Мокроусов, Алексей Борисович (род. 1965) — советский и российский литературный и художественный критик, автор статей по истории театра.
 Мокроусов, Алексей Васильевич (1887—1959) — советский командующий партизанским движением в Крыму во время Великой Отечественной войны.
 Мокроусов, Алексей Михайлович (род. 1950) — советский актёр театра и кино.